Jméno a příjmení Bohumil Šimon má více nositelů:

 Bohumil Šimon (bezpartijní politik) (* 1920) – český a československý bezpartijní politik z Ostravska, poslanec FS v letech 1971–76
 Bohumil Šimon (politik KSČ) (1920–2003) – český a československý politik KSČ z Prahy, představitel reformního proudu v KSČ v roce 1968, poslanec ČNR, pak odstaven z politických funkcí